Sonamoo (; стилизуется как SONAMOO, буквально «Сосна») — южнокорейская гёрл-группа, сформированная в 2014 году под руководством TS Entertainment. В состав группы входят пять участниц:  Минджэ, Ди.Эна, Ыйджин, Хай.Ди и Нью Сан. 29 декабря 2014 года Sonamoo официально дебютировали с мини-альбомом Deja Vu.

В 2019 году Сумин и Нахён покинули группу после того, как подали иск о расторжении контрактов со своей компанией.

История

2014—2015: Дебют с «Deja Vu», «Cushion» 
29 декабря 2014 года Sonamoo дебютировали с мини-альбомом «Deja Vu», в тот же день девушки провели свой дебютный шоукейс. Альбом дебютировал с первой позиции альбомного чарта Gaon. 25 февраля 2015 года группа начала продвигать «Just Go» в качестве второго сингла дебютного альбома.

20 июля 2015 года Sonamoo выпустили второй мини-альбом «Cushion». Участницы Ди.Эна и Нью Сан приняли участие в написании рэп-партий для песен «Deep» и «Let's Make A Movie». 1 сентября группа начала продвигать «Round N Round» в качестве второго сингла альбома.

2016 — настоящее время: «I Like U Too Much», «I Think I Love U»  и «Happy Box Project» 
29 июня 2016 года группа выпустила третий мини-альбом «I Like U Too Much». Альбом представил девушек с новой, более яркой стороны. Сами участницы указали группу Girls’ Generation в качестве источника вдохновения для этого альбома.

9 января 2017 года группа выпустила первый сингл-альбом «I Think I Love U». Заглавный трек спродюсировал Шин Хёк, до этого работавший с SHINee и EXO.

27 июля TS Entertainment представили тизеры к новому проекту Sonamoo «Happy Box Project», заключающегося в том, что группа собирается выпустить три сингла в течение нескольких месяцев. Первый сингл «Friday Night» был выпущен 14 августа. Нью Сан написала рэп-партию для песни.

28 октября стартовало телешоу «The Unit», участницей которого стала Ыйджин. 6 ноября Sonamoo выпустили второй сингл в рамках «Happy Box Project», «I (Knew It)». Композитором трека выступил e.one, до этого работавший с Wonder Girls.

Участницы 
 Сумин (кор.: 수민), настоящее имя: Джи Сумин (кор.: 지수민), родилась 3 марта 1994 года. Лидер группы.
 Минджэ (кор.: 민재), настоящее имя: Сон Минджэ (кор.: 성민재), родилась 18 декабря 1994 года.
 Ди.Эна (кор.: 디애나), настоящее имя: Чо Ынэ (кор.: 조은애), родилась 10 сентября 1995 года.
 Нахён (кор.: 나현), настоящее имя: Ким Нахён (кор.: 김나현), родилась 9 декабря 1995 года.
 Ыйджин (кор.: 의진), настоящее имя: Хон Ыйджин (кор.: 홍의진), родилась 8 октября 1996 года.
 Хай.Ди (кор.: 하이디), настоящее имя: Ким Дохи (кор.: 김도희), родилась 21 декабря 1996 года. 
 Нью Сан (кор.: 뉴썬), настоящее имя: Чхве Юнсон (кор.: 최윤선), родилась 19 июня 1997 года.

Дискография

Мини-альбомы

Сингл-альбомы

Синглы

Саундтреки

Музыкальные клипы

Фильмография

Реалити-шоу

Примечания

Ссылки 
 Official Website

Гёрл-группы Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2014 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2019 году